Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 202001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 30 października 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

202001-202100

202101-202200

202201-202300

202301-202400

202401-202500

202501-202600

202601-202700

202701-202800

202801-202900

202901-203000

Przypisy 

Lista planetoid 202001-203000